

Prénom 
Alger est un prénom.

Personnalité désignée par ce prénom 
Alger peut désigner :
 Alger de Liège (~1060-1132), théologien et canoniste médiéval.

Prénom et patronyme 

 Horatio Alger (1832-1899), écrivain américain ;
 Russell Alexander Alger (1836–1907), homme politique américain.
 Ingela Alger, économiste et directrice de recherche au CNRS.

Toponyme 

 Alger, capitale de l'Algérie ;
 Alger-Centre, commune  de la wilaya d'Alger ;
 Département d'Alger, ancien département français d'Algérie entre 1848 et 1962 ;
 Comté d'Alger, comté du Michigan, aux États-Unis ;
 Île Alger, île russe de l'archipel François-Joseph ;
 Alger, village américain situé dans l'Ohio ;
 Alger, census-designated place américaine de l'État de Washington.

Titres 

 Fort Alger, film américain de Lesley Selander (1953) ;
 Alger la blanche, film français de Cyril Collard (1986) ;
 Alger républicain, organe de presse algérien fondé en 1938.

Patronyme anglais